Топольное — село в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Тополинского сельсовета.

История 
Основано в 1776 году. В 1928 г. село Топольное состояло из 298 хозяйств, основное население — русские. Центр Тополинского сельсовета Ново-Алексеевского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хабарского района